OSV est un sigle qui signifie :
 Offshore Support Vessel, un type général de navire de support offshore.
 Une langue OSV désigne un ordre Objet - Sujet - Verbe.
 OSv est un système d'exploitation minimal optimisé pour les machines virtuelles.